Бруно:

Имя 
 Бруно Кверфуртский — апостол Пруссии.
 Бруно Кёльнский — основатель ордена картезианцев.
 Бруно — герцог Саксонии с 866 года.
 Бруно Вюрцбургский — епископ Вюрцбурга, святой римско-католической церкви.
 
 Бруно II — граф Брауншвейга и маркграф Фрисландии с 1038 года.
 Бруно — магистр Ливонского Ордена (1296—1298).
 Бруно (род. 1029) — князь-епископ Аугсбурга.
 Бруно — католический церковный деятель XI века.
 Бруно — саксонский монах и хронист XI века.
 Бруно Астийский — католический церковный деятель XI—XII веков.
 Бруно Агиар (род. 1986) — бразильский футболист, центральный защитник.
 Бруно Граси (род. 1987) — бразильский футболист, вратарь.
 Бруно Ренан (род. 1991) — бразильский футболист, полузащитник.
 Бруно Сезар (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.
 Соарес де Фария, Фабрисио Бруно (род. 1996) — бразильский футболист, защитник.

Фамилия 
 Бруно, Билли (род. 1997) — американская актриса.
 Бруно, Джанни (род. 1991) — бельгийский футболист, нападающий.
 Бруно, Джордано (1548—1600) — итальянский философ, сожжённый на костре по приговору суда инквизиции.
 Бруно, Джузеппе (1875—1954) — итальянский куриальный кардинал.
 Бруно, Дилан (род. 1972) — американский актёр.
 Бруно, Ленита (1926—1987) — бразильская певица.
 Бруно, Лучано (род. 1963) — итальянский боксёр.
 Бруно, Массимо (род. 1993) — бельгийский футболист, атакующий полузащитник.
 Бруно, Михаэль (1932—1996) — израильский экономист.
 Бруно, Пьетро (? — 1942) — итальянский офицер, танкист.
 Бруно, Рафаэль Аддиего (1923—2014) — уругвайский юрист и государственный деятель.
 Бруно, Фабио (род. 1960) — итальянский шахматист, международный мастер (2005).
 Бруно, Франческо (1948—2023) — итальянский врач, судмедэксперт.
 Бруно, Фрэнк (род. 1961) — британский боксёр-профессионал.

Псевдонимы 
 Бруно Марс (род. 1985) — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер.
 Бруно Травен (1890—1969) — псевдоним немецкого писателя, предполагаемое имя которого Травен Торсван Кровс.
 Бруно Ясенский (1901—1938) — польский и советский писатель, поэт, драматург.

Топоним 
 Бруно — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Бруно — река на севере штата Невада и юге штата Айдахо, США.
 Бруно — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.
 Бруно — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Прочее 
 Бруно — художественный фильм (2000).
 Брӱно — художественный фильм (2009).
 Бруно Хайнеман (Z-8 Бруно Хайнеманн) — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.
 Бруно — вымышленный австрийский ви-джей и гомосексуал, персонаж английского комика Саши Бэрона Коэна.
«Бруно» (Bruno) — в германской армии жаргонное название образцов военной техники, имеющих в индексе букву B: Bf 109B

См. также 
 
 Спираль Бруно

Немецкие мужские имена